Hera Pheri ist der Name folgender Filme:

 Hera Pheri (1976), Hindi-Film von Prakash Mehra aus dem Jahr 1976
 Hera Pheri (2000), Hindi-Film von Priyadarshan aus dem Jahr 2000